Keepsoft — российская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для 32-битных и 64-разрядных операционных систем Microsoft Windows, Андроид и iOS.

История 
Компания основана Павлом Козловским, являющимся членом ассоциации ISDEF, в 1998 году в Москве.

Деятельность 
Компания занимается продвижением 3 программных продуктов, рассчитанных на домашних пользователей или небольшие компании.

Награды 

Компания и её продукция получили ряд наград и премий от популярных интернет-изданий, в числе которых iXBT, Softkey, PC Magazine/RE и другие.

Продукция 

 Домашняя бухгалтерия
 Справочник лекарственных средств
 Конструктор тестов

Примечания

Ссылки 

 
 
 

ИТ-компании России